O Campeonato Catarinense de Futebol de 1978 foi campeonato de futebol de Santa Catarina. A competição foi organizada pela Federação Catarinense de Futebol e o campeão foi o Joinville Esporte Clube

Campeonato Catarinense de Futebol
1978 em Santa Catarina